Die IPP Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. November 2013 in Helsinki stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 9. und 10. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ante Pavić
 Jahor Herassimau
 Denis Mazukewitsch
 Jacob Adaktusson

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 184 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Helsinki